Karl Herman Carlson, švedski hokejist, * 11. september 1906, Stockholm, Švedska, † 18. februar 1990, Stockholm.

Carlson je v svoji karieri branil za kluba AIK IF in Karlbergs BK v švedski ligi. Dvakrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1933/34 in 1934/35.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in enem evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 30/31
|
| 6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 6
|
|
|
|
| 0.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 35/36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1936
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Karlbergs BK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih